Zweifel steht für:
 Zweifel, emotionaler Zustand
 Zweifel (Unternehmen), Schweizer Lebensmittelhersteller

Zweifel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Zweifel (* 1949), Schweizer Radrennfahrer
 Alfred Zweifel (1851–1920), Schweizer Unternehmer
 Carl Zweifel (1884–1963), Schweizer Architekt und Spielzeughersteller
 David E. Zweifel (* 1934), US-amerikanischer Diplomat
 Edwin Zweifel (1897–1964), Schweizer Politiker (FDP)
 George Zweifel (* 1926), Schweizer Chemiker
 Hans-Heinrich Zweifel (1933–2020), Schweizer Unternehmer
 Karl Zweifel (* 1956), Schweizer Politiker und Arzt
 Jakob Zweifel (1921–2010), Schweizer Architekt
 Josua Zweifel (1854–1895), Schweizer Händler und Afrikaforscher
 Otto Zweifel (1910–1977), Schweizer Gold- und Silberschmied
 Paul Zweifel (1848–1927), Schweizer Gynäkologe
 
 Raphael Zweifel (* 1970), Schweizer Cellist
 Richard G. Zweifel (1926–2019), US-amerikanischer Herpetologe
 Stefan Zweifel (* 1967), Schweizer Publizist
 Thomas D. Zweifel (* 1962), schweizerisch-US-amerikanischer Unternehmensberater, Autor und Hochschullehrer

Zweiffel steht für:
 Zweiffel (Adelsgeschlecht)
 Johann Christian von Zweiffel (1745–1817), königlich preußischer Generalmajor
 Karl Hermann Zweiffel (* 1800), Präsident des Landgerichts Saarbrücken

 Burg Zweiffel, schlossähnliches Haus im Bergischen Land

Siehe auch: